La parola italiana telo ha due forme fonetiche:
 télo, che può indicare
 un pezzo di tela o altro tessuto, utilizzato come copertura (ad esempio i teli che compongono una tenda) o per creare altri tipi di manufatti
 un asciugamano di grandi dimensioni utilizzato in spiaggia, come nella locuzione télo da mare
 tèlo nell'accezione di arma da lancio (e quindi, in senso figurato, anche di saetta)

Corsi d'acqua
 Telo – torrente immissario del lago di Como

Altro 
 Telò – nobile famiglia di Soresina
 Tělo – singolo di Ewa Farna del 2021